USS Hartford — кораблі ВМС США, названі на честь міста Гартфорд, столиці штату Коннектикут.

 USS Hartford (1858) — шлюп, збудований у 1859 році. На службі до 1926 року. Затонув на своїй стоянці 20 листопада 1956 року, згодом розібраний.
 USS Hartford (SSN-768) — підводний човен типу «Лос-Анжелес». Збудований у 1994 році. Станом на 2021 рік перебуває у строю.

Назви військових кораблів США
Багатозначні терміни